Самыш — название рек в Республике Алтай:

 Самыш (река, впадает в Телецкое озеро)
 Самыш (приток Чульчи)